Cook County kan henvise til:
 Cook County, Georgia, USA
 Cook County, Illinois, USA
 Cook County, Minnesota, USA
 Cook County, New South Wales, Australien
 Cook County, New Zealand
 Cooke County, Texas
 Cook County (film)

Se også 
 Crook County (flertydig)